OCD es un acrónimo que puede referirse a:

 Las siglas, también usadas como postnominales del nombre en latín de la Orden del Carmelo Descalzo (Orto Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virgo de Monte Carmelo).
 Las siglas en inglés del Trastorno obsesivo-compulsivo (Obsessive–compulsive disorder).